Манганари — семья греческих эмигрантов в Российской империи.

Панайота Манганари, родившийся в 1759 году на острове Хиос Греческого архипелага, из-за войны с турками вынужден был покинуть Грецию. Он воспользовался приглашением Екатерины II селиться грекам в южной России и, переехав в Россию (в Евпаторию), стал называться Павлом Михайловичем. Женившись на Александре Тимофеевне, которая была младше его на 12 лет, он завёл большую семью, в которой было три дочери — Мария, Екатерина и Анастасия, а также сыновья, прославившие русский флот:
 Манганари, Егор Павлович (1796—1868) — генерал-майор.
 Манганари, Иван Павлович (1802—1865) — генерал-майор, Георгиевский кавалер (№ 7645; 1 января 1847).
 Манганари, Михаил Павлович (1804—1887) — адмирал.
Спустя некоторое время, уже в начале XIX столетия, семья перебралась в Николаев, где, на полученной согласно рескрипта Екатерины II земле, построил каменный дом (Черниговская улица, 8; ныне — улица Шнеерсона). В 1815 году он был официально признан дворянином Российской империи.

Источники 
 Выдающиеся морские гидрографы братья Манганари. Часть I.
 Пряхин Ю. Д. Братья Манганари в истории России // Из глубины времен. — Вып. 12. — 2000. — С. 124—137.

Дворянские роды России греческого происхождения